Bobèche – strumento ad anello utilizzato per raccogliere la cera che cade dai candelabri
 Bobèche – attore e circense francese